Regierung Bildt steht für folgende Regierungen:

 Regierung Gillis Bildt, Regierung des Vereinigten Königreichs von Norwegen und Schweden 1888/89 unter Gillis Bildt
 Regierung Carl Bildt, Regierung des Königreichs Schweden 1991–1994 unter Carl Bildt